Поспеловка — название населённых пунктов:

Россия 
 Поспеловка — посёлок в Октябрьском районе Приморского края.
 Поспеловка — село в Николаевском районе Ульяновской области.